L’Église et l'ancien couvent de Santo Domingo de Guzmán (espagnol : Templo de Santo Domingo de Guzmán) est un important édifice religieux à Oaxaca, au Mexique.

Oaxaca de Juárez
Édifice religieux au Mexique
Musée au Mexique